Folden (poker), een  term in het pokerspel, en betekent zoveel als "je hand/kaarten weggooien als je aan de beurt bent".
Folden (gemeente), voormalige gemeente in Noorwegen